La Nopalera kan syfta på flera orter i Mexiko:

 La Nopalera, Yautepec, 
 Santa María la Nopalera, ort, Oaxaca, San Juan Lalana, 
 La Nopalera, Chihuahua, 
 La Nopalera, Jalisco, Ayotlán, 
 La Nopalera, Jiquipilco, 
 La Nopalera, Hidalgo, San Agustín Tlaxiaca, 
 La Nopalera, Michoacán de Ocampo, Maravatío, 
 La Nopalera, Axochiapan, 
 La Nopalera, Texcoco, 
 La Nopalera, Santa Inés de Zaragoza, 
 La Nopalera, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 La Nopalera, San Felipe Tejalápam,